Суздальский сельсовет

Суздальский сельсовет — административная единица и муниципальное образование в Доволенском районе Новосибирской области.
Суздальский сельсовет — бывшая административная единица, преобразованная в Суздальский сельский округ, подчинённый городу Горячий Ключ Краснодарского края.